Mariposa (spanisch „Schmetterling“) steht für:

 Mariposa (Foxtrott), Tanzlied von Ernest Tompa (1919)
 Mariposa (Album), Studioalbum von Lodovica Comello (2015)
 Mariposa (Botnet), Botnetz aus dem Jahr 2009
 Mariposa County, Verwaltungseinheit in Kalifornien
 Mariposa Grove, ein Teil des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien
 Mariposa Monarca, mexikanisches Biosphärenreservat

Schiffe:
 Mariposa (Schiff, 1931), Matson Lines
 Mariposa (Schiff, 1953), Matson Lines
 USS Mariposa (X-125), Liberty ship Gastanker; gesunken 1944
 Mariposa (WLB 397), USCG Seagoing Buoy Tender
 Mariposa, fiktives Schiff in Martin Eden von Jack London

Mariposa ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Mariposa (Ontario), im Victoria County
 Rural Municipality of Mariposa No. 350, in der Saskatchewan Census Division No. 13

in Peru:
 Mariposa (Peru), Distrikthauptstadt in der Provinz Satipo, Region Junín

in den Vereinigten Staaten:
 Mariposa (Kalifornien)
 Mariposa (New York), im Chenango County
 Mariposa (North Carolina), im Lincoln County

Siehe auch:
 Mariposa Township